

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Grosse Pointe – città della Contea di Wayne, Michigan
Grosse Pointe – township della Contea di Wayne, Michigan
Grosse Pointe Farms – città della Contea di Wayne, Michigan 
Grosse Pointe Park – città della Contea di Wayne, Michigan 
Grosse Pointe Shores – villaggio della Contea di Wayne, Michigan 
Grosse Pointe Woods – città della Contea di Wayne, Michigan

Televisione 
Grosse Pointe – serie televisiva statunitense